dennenroetneusje
 gevlekt roetneusje
 glimmend roetneusje
 groot gevlekt roetneusje
 ringpootroetneusje
 zwartpootroetneusje